Ранчо Фигероа има више значења:

 Ранчо Фигероа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фигероа, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фигероа (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Фигероа (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику